Arnett Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Arnett Creek (Arizona), im Pinal County
 Arnett Creek (Idaho), im Lemhi County
 Arnett Creek (South Dakota), im Harding County